Old Forge (Herefordshire), Herefordshire, Inghilterra
 Old Forge (Irlanda), Contea di Antrim, Irlanda del Nord
 Old Forge, Contea di Lackawanna, Pennsylvania, USA
 Old Forge (New York), New York, USA
 Old Forge (Contea di Franklin, Pennsylvania), Contea di Franklin, Pennsylvania, USA